Sezon (1947/1948) był 45. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 17 drużyn. 5 najsłabszych zespołów spadło do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna Újpesti TC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Csepeli Munkás Testedző Kőr. Tytuł króla strzelców zdobył Ferenc Puskás, który w barwach klubu Kispesti AC strzelił 50 goli.

Uczestnicy

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1947 w piłce nożnej
1948 w piłce nożnej